Constantin Teodorescu se poate referi la:

 Constantin Teodorescu - general din Armata României din Primul Război Mondial, comandant al Diviziei 17 Infanterie, care a comandat trupele române în Bătălia de la Turtucaia, din anul 1916.
 Constantin C. Teodorescu - inginer și profesor universitar român.
 Constantin D. Teodorescu - general român din al Doilea Război Mondial